C’est pas moi, je le jure!, roman québécois de Bruno Hébert paru en 1997 ;
 C’est pas moi, je le jure!, film québécois de Philippe Falardeau sorti en 2018.

Voir aussi 
 C'est pas moi ! (I Didn't Do It), série télévisée américaine, diffusée entre 2014 et 2015